Брэ́ндон Сэ́мюэл Басс (; родился 30 апреля 1985 года в Батон-Руже, штат Луизиана, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду КБА «Ляонин Флаин Леопардс». Играет на позиции тяжёлого форварда. Был выбран на драфте НБА 2005 года во втором раунде под общим 33-м номером клубом «Нью-Орлеан Хорнетс».

Биография 
Брэндон Басс родился 30 апреля 1985 года в городе Батон-Руж, штат Луизиана. Он был старшим ребёнком в семье, у него есть сестра Дэшия, а также брат Крис. 6 января 1995 года Брэндон стал свидетелем трагедии, его мать скончалась от сердечного приступа в своём доме, ей было 34 года. После смерти жены его отец решил переехать со всей семьёй к своей сестре, у которой было пятеро своих детей. Это были тяжёлые времена для семьи Бассов.

В 13 лет Басс начал серьёзно заниматься баскетболом, он выступал за школу Кэпитол из своего родного города. На этом уровне он выиграл два чемпионата округа, а также завоевал награду самому ценному игроку округа в 2002 и 2003 годах. Участвовал в матче , в 2003 выигрывал награду Gatorade Player of the Year for the state of Louisiana, которая вручается лучшему баскетболисту-школьнику штата Луизиана. В последний год своего обучения в школе он набирал 19 очков, 14 подборов и 3 передачи в среднем за игру.

На Басса претендовали несколько колледжей, в их числе были Коннектикут и Кентукки, но он предпочёл выступать за команду из родного штата — ЛСЮ.

NCAA 
С первого года в колледже Басс занял место в стартовой пятёрке «Тайгерс», он выходил в старте во всех 29 матчах сезона, проведя на площадке в общей сложности более 1000 минут. Он стал лучшим новичком конференции SEC по набранным очкам — 12,8 и подборам — 7,4. 22 раза Басс набирал двузначное количество очков и 7 раз делал дабл-дабл. По окончании сезона 2003/04 был признан лучшим новичком конференции SEC.

Басс был в числе 53-х игроков, которые подавали свои кандидатуры в предварительную заявку на драфт 2004 года, но в итоге отказались и продолжили выступать за университет.

В сезоне 2004/05 Басс стал полноценным лидером «Тайгерс» и одним из лучших игроков этой команды. ЛСЮ пробились в основной турнир NCAA, но уступили в первом раунде. Басс закончил студенческую карьеру будучи признанным лучшим игроком Юго-Восточной конференции. Он выходил в стартовой пятёрке во всех матчах, которые провёл за университет, а также закончил на третьем месте по количеству блок-шотов в истории ЛСЮ (104).

Профессиональная карьера

Нью-Орлеан/Оклахома-Сити Хорнетс 
Перед драфтом специалисты отмечали атлетичное сложение и мощь молодого игрока, а также хорошие, для его возраста, навыки в нападении. Из недостатков: относительно невысокий рост (2 м 7 см) для тяжёлого форварда, и из-за этого неспособность противостоять более высоким оппонентам на его позиции, находясь спиной к кольцу. Это объективно снижало его шансы быть выбранным в первом раунде драфта. В итоге Басс был выбран во втором раунде драфта НБА 2005 года под общим 33-м номером командой «Нью-Орлеан Хорнетс».

Из-за природной катастрофы, которая случилась в Новом Орлеане после разрушительного урагана «Катрина», «Хорнетс» временно переехали в Оклахома-Сити, где в то время ещё не было своей баскетбольной команды. Однако, некоторые матчи проводились на домашнем паркете «Хорнетс» в «Нью-Орлеанс-арене».

Басс практически не получал игрового времени в «Хорнетс», так как главный тренер команды Байрон Скотт предпочитал ставить в состав других «больших». Молодой игрок быстро проиграл конкуренцию за место в составе: Крису Андерсену, Боштяну Нахбару и Аарону Уилльямсу. Также на его позиции играл один из звёздных игроков клуба Дэвид Уэст, что также уменьшало шансы Басса на игровое время. «Хорнетс» закончили сезон  с результатом 38 побед — 44 поражения и не попали в плей-офф, а Брэндон так и не сумел проявить себя в свой первый год в НБА.

В следующем году ситуация не изменилась, Басс всё меньше выходил на площадку, а «Хорнетс» показали примерно тот же результат, что и в прошлом сезоне, одержав всего на одну победу больше. В межсезонье Басс стал ограниченным свободным агентом, а также не получил приглашения на участие в Летней лиге от «Хорнетс». Это говорило о том, что в «Нью-Орлеане» на него больше не рассчитывают и не будут уравнивать чьё то предложение, или подписывать с Брэндоном новый контракт.

Даллас Маверикс 

Басс присоединился к «Даллас Маверикс» в «Летней лиге», после окончания которой сообщалось, что Басс станет первым свободным агентом, подписанным «Маверикс» в это межсезонье. Агент Басса Дерек Лафайетт говорил, что «Далласу» приглянулась рабочая этика игрока. 26 июля 2007 года он подписал контракт с «Маверикс», условия соглашения не разглашались.

Под руководством Эйвери Джонсона Басс прочно вошёл в ротацию «Маверикс» и стал одним из основных игроков выходящих со скамейки запасных. Чаще всего его использовали на позиции центрового, но он также подменял Дирка Новицки на позиции тяжёлого форварда. В сезоне  Басс стал пятым в команде по проведённым на паркете минутам, а также четвёртым по количеству набранных очков. «Даллас» провёл хороший сезон, пробившись в плей-офф с 7-го места конференции. В первом раунде «Маверикс» уступили прошлой команде Басса «Нью-Орлеанс Хорнетс» в серии из пяти матчей.

В межсезонье главным тренером команды был назначен Рик Карлайл. Роль Басса в команде не изменилась, он по-прежнему выходил со скамейки, подменяя основных игроков. «Маверикс» выступили немного лучше, заняв 6-е место в конференции. В плей-офф «Даллас» уступил во втором раунде команде «Денвер Наггетс».

Орландо Мэджик 
В межсезонье Басс стал ограниченным свободным агентом. К игроку проявляли интерес «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Орлеанс Хорнетс», а также «Маверикс» пытались удержать его у себя, но всех эти клубы не смогли сделать более щедрое предложение, чем «Орландо Мэджик». Чемпионы восточной конференции прошлого года предложили Бассу 4-летний контракт на общую сумму 18 млн долларов. Ожидалось, что Брэндон займёт место в стартовой пятёрке «Орландо», составив дуэт «больших» с Дуайтом Ховардом. 10 июля 2009 года Басс подписал контракт с «Мэджик».

Несмотря на мнение экспертов, что Басс может стать игроком основы «Орландо», он редко появлялся на паркете в свой первый год в новой команде. Его минуты в игре значительно снизились, как и регулярное появление в составе. «Мэджик» выиграли Юго-Восточный дивизион в сезоне , а также дошли до финала конференции в плей-офф, уступив в шестиматчевой серии «Бостон Селтикс».

В сезоне  годов Басс начал получать больше игрового времени, и вскоре занял место в стартовой пятёрке «Мэджик». 3 декабря 2010 года он установил личный рекорд результативности, набрав 27 очков в выездной игре против «Детройт Пистонс». 31 января Басс получил травму, неудачно упав и повредив лодыжку в матче против «Мемфис Гриззлис», восстановление заняло две недели. Несмотря на то, что Басс показывал лучшие статистически показатели по набранным очкам, подборам и проведённым минутам, руководство «Орландо» приняло решение обменять его в межсезонье. 12 декабря 2011 года Басса обменяли в «Бостон Селтикс» на Глена Дэвиса и Вона Уэйфера.

Бостон Селтикс 

В начале сезона  годов Басс выходил со скамейки запасных, но вскоре, благодаря уверенной игре, вытеснил из основы Джермейна О’Нила, составив переднюю линию «Бостона» с Кевином Гарнеттом. Клуб из Бостона отличался хорошей защитой, которая позволила ему стать чемпионом в сезоне , играя в этом коллективе Басс стал прибавлять в этом компоненте, что отмечал главный тренер команды Док Риверс. По ходу сезона Брэндон испытывал проблемы с правым коленом, из-за чего пропустил две недели в феврале. «Селтикс» пятый раз подряд выиграли Атлантический дивизион. В плей-офф Басс продолжил играть важную роль в команде, он набрал двузначное количество очков в 12 из 20 матчей, а в пятом матче серии против «Филадельфии Севенти Сиксерс» Брэндон был лучшим игроком в матче, набрав 23 очка выходя со скамейки запасных. «Селтикс» уступили «Майами Хит» в драматической серии из семи матчей в финале конференции.

В межсезонье Басс принял решение не пользоваться опцией игрока на продление контракта, который он заключил ещё в Орландо, и по которому ему причиталось 4,25 млн долларов. После успешной игры в прошлом сезоне он рассчитывал на повышение зарплаты, но в то же время выражал желание остаться в «Бостоне». 14 июля 2013 года Басс подписал новый 3-летний контракт с «Селтикс» на общую сумму 19,35 млн долларов. Брэндон впервые попал в ежегодный рейтинг ста лучших баскетболистов НБА по версии ESPN, заняв 97-е место. Перед сезоном  «Селтикс» покинул Рэй Аллен, этот факт сильно повлиял на команду, которая пыталась выстроить игру с обновлённым составом. Басс по-прежнему был основным игроком, но он, как и весь «Бостон», не показывал стабильной игры. Это был сезон полный разочарований и не сбывшихся ожиданий. Брэндон играл в хороший защитный баскетбол, но сильно сдал в игре на подборах, а также так и не смог стать стабильным атакующим игроком, в особенности, когда на площадке не было Рэджона Рондо. Он провалил начало и середину сезона, но неплохо выглядел в концовке и в плей-офф. «Селтикс» впервые с сезона  не смогли выиграть свой дивизион, заняв 3-е место. В плей-офф клуб из Бостона проиграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 2-4.

В сезоне  в «Бостоне» началась «перестройка», команду покинули знаковые ветераны Пол Пирс и Кевин Гарнетт, а также главный тренер Док Риверс. Руководство «Селтикс» взяло курс на омоложение состава и чистку платёжной ведомости клуба от больших ветеранских контрактов. Был приглашён новый главный тренер — Брэд Стивенс, до этого тренировавший команду NCAA «Батлер Бульдогс». Басс, как и другие ветераны, рассматривался, как участник потенциального обмена в межсезонье. Помимо перестройки была ещё одна причина обмена Басса, на его позиции играл Джаред Саллинджер — молодой игрок, которого «Бостон» выбрал на драфте 2012 года, и с которым связывал большие надежды. Несмотря на это руководство не устроили предложения по обмену Брэндона, и он остался в команде. Басс был игроком стартовой пятёрки «Селтикс» на протяжении практически всего сезона, а также лучшим защитным игроком в команде. Перед «дед-лайном» ходили слухи, что руководство «Селтикс» ищет варианты с обменом Басса, но в итоге он остался в команде и доиграл сезон. «Бостон» закончил чемпионат, как одна из худших команд лиги, не сумев пробиться в плей-офф. 16 апреля 2014 Бассу вручили «Награду имени Рэда Ауэрбаха», он стал девятым обладателем приза. Эта награда вручается игроку «Бостона», который олицетворяет собой дух того, что значит быть настоящим игроком «Селтикс».

В сезоне  у Басса был «контрактный год» — последний год по контракту. Менеджмент команды продолжил «перестройку», обменяв капитана «Селтикс» Рэджона Рондо. Стивенс начал более акцентировано развивать молодых игроков, и в начале чемпионата Басс потерял место в стартовой пятёрке, а иногда не выходил на матч вовсе. Но с конца января, после серьёзной травмы Саллинджера, он вернулся в ротацию в качестве основного игрока. «Бостон» пробился в плей-офф с 8-го места, где уступил «Кавальерс» в серии из четырёх матчей; Басс выходил в стартовой пятёрке во всех играх. После окончания чемпионата Басс вышел на рынок свободных агентов.

Лос-Анджелес Лейкерс 
Басс подписал двухлетнее соглашение с клубом «Лос-Анджелес Лейкерс», по которому он получит 6 135 000 долларов.

Личная жизнь 
Жену Басса зовут Меллиса, у пары есть сын Брэндон-младший и дочь Бэлла. Является большим поклонником хип-хопа, сочиняет песни в этом жанре с 11 лет, записываться начал с 16. Младший брат Крис Басс также выступал за баскетбольную команду «ЛСЮ Тайгерс». В детстве любимой командой Басса была «Лос-Анджелес Лейкерс».

Характеристика игрока 
Крепкий и сильный, но малого, для своей позиции, роста тяжёлый форвард. Имеет стабильный средний бросок, а также эффективный проход в правую сторону с последующим завершением атаки. Основной комбинацией в атаке для Басса является «пик-энд-поп», когда он делает заслон и после получения передачи выполняет средний бросок. Является надёжным защитным игроком, компенсируя недостаток роста своим атлетизмом. Имеет великолепный процент реализации штрафных бросков — около 82 % за карьеру. Весьма средний игрок на подборах.

Отличается высоким профессионализмом и трудовой этикой.

Он является настоящим профессионалом. Приходит, тяжело работает и делает всё, как следует. И даже вне площадки вы не услышите от него ничего лишнего. Он олицетворяет профессионализм.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Лучшие показатели в одной игре НБА 
По данным сайта Basketball-Reference.com, на 21.03.2015
 Очки — 27 (3 декабря 2010 года против «Детройт Пистонс»);
 Попадания с игры — 11 (3 декабря 2010 года против «Детройт Пистонс»);
 Броски с игры — 19 (15 апреля 2012 года против «Шарлотт Бобкэтс»);
 Точные трёхочковые — 1 (10 раз);
 Трёхочковые броски — 2 (5 раз);
 Точные штрафные — 10 (1 апреля 2012 года против «Майами Хит»);
 Штрафные броски — 12 (2 раза);

 Подборы в нападении — 10 (8 марта 2015 года против «Орландо Мэджик»);
 Подборы в защите — 11 (2 раза);
 Подборы — 17 (8 марта 2015 года против «Орландо Мэджик»);
 Передачи — 5 (3 раза);
 Перехваты — 3 (7 раз);
 Блок-шоты — 4 (5 раз);
 Сыгранные минуты — 43 (11 марта 2012 года против «Лос-Анджелес Лейкерс»).

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Батон-Руже
Баскетболисты США
Игроки «ЛСЮ Тайгерс» (баскетбол)
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки «Талса Сиксти Сиксерс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Ляонин Флаин Леопардс»